Пра́пор Новомоско́вська — один з офіційних символів міста Новомосковськ Дніпропетровської області.

Опис прапора 
Прапор являє собою прямокутне полотнище малинового кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. Колір прапора вказує на історію міста, що пов'язана з козацтвом. У верхньому куті від древка розміщено зображення герба міста.

Верхівка древка увінчана навершям у вигляді металевої краплиноподібної фігури, виконаної контурно. До неї внесено зображення герба міста.

Див. також 
 Герб Новомосковська
 Новомосковськ

Джерела 
 Новомосковська міська рада

Новомосковськ
Новомосковськ